Екпинди — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Екпинди — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Екпинди — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Екпинди — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Екпинди — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

Также 
 Екпинди (разъезд)   — разъезд Алматинского отделения Казахстанских железных дорог. Расположен на участке Жетыген — Алтынколь между разъездами Курозек и Жарсу.